rekonstrukcja – pojęcie z zakresu architektury
 rekonstrukcja – pojęcie z zakresu medycyny
 rekonstrukcja – odtwarzanie wydarzeń historycznych
 Rekonstrukcja (ang. Reconstruction) – historyczna dla Stanów Zjednoczonych nazwa okresu odbudowy państwa w latach 1865–1877
 Rekonstrukcja (oryg. Rikonstruksioni) – film produkcji albańskiej z 1988 roku
 Rekonstrukcja (oryg. Reconstruction) – film produkcji duńskiej z 2003 roku
 Rekonstrukcja – polski zespół muzyczny